Dieser Artikel behandelt die senegalesische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Der Senegal, der bei seiner ersten Teilnahme 2002 bis ins Viertelfinale vorstieß, nahm zum zweiten Mal an der Endrunde teil.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des afrikanischen Fußballverbandes CAF für die Weltmeisterschaft in Russland.

Spiele 
Der seit 2015 von Aliou Cissé trainierte Senegal musste erst in der zweiten Runde eingreifen und traf dabei in Hin- und Rückspiel auf Madagaskar. Nach einem 2:2-Remis im Auswärtsspiel wurde durch einen 3:0-Heimsieg die dritte Runde erreicht. Diese wurde als Gruppenphase ausgetragen und der Senegal traf in Gruppe D auf Burkina Faso, Kap Verde und Südafrika. In den sechs daraus entstandenen und gewerteten Begegnungen trug die senegalesische Mannschaft vier Siege davon und spielte zweimal remis. Ein am 12. November 2016 gegen Südafrika mit 1:2 verlorenes Spiel wurde wegen Spielmanipulation durch den ghanaischen Schiedsrichter nicht gewertet und ein Jahr später wiederholt, wobei der Senegal mit 2:0 gewann und sich damit ein Spiel vor dem letzten Spiel für die Endrunde qualifizierte. Dabei erzielten die Senegalesen in den gewerteten Spielen außer beim torlosen Heimremis gegen Burkina Faso immer zwei Tore.

Insgesamt kamen 33 Spieler zum Einsatz, von denen 20 auch im Kader für die Fußball-Afrikameisterschaft 2017 standen, bei der Senegal im Viertelfinale im Elfmeterschießen am späteren Sieger Kamerun gescheitert war. Dabei wurden insgesamt vier Torhüter eingesetzt. In der zweiten Runde und dem ersten Spiel der dritten Runde stand Abdoulaye Diallo im Tor, dann für vier Spiele Khadim N’Diaye und im letzten für die Qualifikation nicht mehr entscheidenden Spiel Alfred Gomis. Zudem wurde beim 2:2 gegen Burkina Faso Pape Seydou N’Diaye in der 68. Minute für N’Diaye eingewechselt. Lediglich Cheikhou Kouyaté und Idrissa Gueye kamen in allen acht gewerteten Spielen zum Einsatz. Serigne Kara und Sadio Mané mussten nach der zweiten gelben Karte ein Spiel pausieren und kamen somit nur auf sieben Einsätze. Einen herausragenden Torschützen hatte der Senegal nicht. Drei Spieler erzielten zwei Tore und acht Spielern gelang ein Tor. Zudem profitierte die Mannschaft von einem Eigentor eines Südafrikaners.

Zweite Runde

Dritte Runde

Abschlusstabelle der dritten Runde

Vorbereitung

Spiele 

Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaften sind nicht für die WM qualifiziert.

Quartier 
Teamquartier war das „SK Royal Hotel“ in Kaluga, wo die Mannschaft das Stadium Sviyaga zu Trainingszwecken nutzen konnte.

Kader 
Ein vorläufiger Kader mit 35 Spielern wurde am 15. Mai nominiert. Der endgültige Kader von 23 Spielern musste bis zum 4. Juni der FIFA gemeldet werden. Kein Spieler hat bisher bei einer WM-Endrunde gespielt. Am 17. Mai wurde der auf 23 Spielern reduzierte Kader veröffentlicht. Am 17. Juni wurde Adama Mbengue für Saliou Ciss, der sich im Training verletzt hatte, nachnominiert.

Folgende Spieler standen nur im vorläufigen Kader: Tor: Pape Seydou N’Diaye; Abwehr: Fallou Diagne,  Papy Djilobodji, Adama Mbengue,  Pape N’Diaye Souaré, Armand Traoré; Mittelfeld: Krépin Diatta, Assane Dioussé, Henri Saivet; Angriff: Famara Diédhiou,  Santy N'Gom,  Oumar Niasse

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. Dezember war der Senegal Topf 3 zugeordnet. Die Mannschaft traf in der Gruppe H, der einzigen Gruppe ohne einen ehemaligen oder aktuellen Weltmeister, auf Polen, Kolumbien und Japan. Auf keine der drei Mannschaften traf der Senegal bei der vorherigen Teilnahme 2002. Gegen Polen hatte der Senegal auch außerhalb von WM-Turnieren noch nicht gespielt. Gegen Japan gab es drei Freundschaftsspiele mit zwei Siegen und einem Remis. Gegen Kolumbien gab es in zwei Freundschaftsspielen ein Remis und eine Niederlage. Die Vorrundenspiele waren die ersten Spiele des Senegal in Russland.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe H

Einzelnachweise 

2018
Senegal